Die American-Football-Europameisterschaft der Frauen 2019 (engl.: IFAF Europe Women’s European Championship) war die zweite Ausspielung der europäischen Kontinentalmeisterschaft im Frauen-American-Football. Sie wurde vom 12. bis 17. August 2019 im John Charles Stadium in Leeds, Vereinigtes Königreich ausgetragen. Vier Mannschaften nahmen am Turnier teil, zwei hatten kurzfristig zurückgezogen. Die Mannschaft Finnlands konnte ihren Titel von 2015 verteidigen.

Die vier Teilnehmer spielten im Round-Robin-Verfahren die Platzierungen aus.

Teilnehmer

Spiele

Endtabelle

Einzelnachweise 

2019
EM Frauen
Sportveranstaltung in Leeds